Rothenbaum ist

 eine häufig anzutreffende Bezeichnung des Stadtteils Hamburg-Rotherbaum
 eine Kurzform für das ehemals dort gelegene Rothenbaum-Stadion, siehe Sportplatz am Rothenbaum
 eine häufig anzutreffende Bezeichnung des Tennisstadions und des dort veranstalteten Tennisturniers der German Open im Tennis, siehe Tennisstadion am Rothenbaum und ATP Hamburg
 Červené Dřevo (Rothenbaum), Ansiedlung in der Gemeinde Chudenín, Okres Klatovy, Tschechien

Siehe auch:
 Rotenbaum